Damjanović ist der Familienname folgender Personen:

 Časlav Damjanović, jugoslawischer Filmregisseur
 Dario Damjanović (* 1981), bosnischer Fußballspieler
 Darko Damjanović (* 1977), serbisch-schweizerischer Fußballspieler
 Dejan Damjanović (* 1981), montenegrinischer Fußballspieler
 Jovan Damjanović (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Mato Damjanović (1927–2011), jugoslawischer Schachgroßmeister
 Milan Damjanović (1943–2006), jugoslawischer Fußballspieler
 Mirko Damjanović (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Sanja Damjanović (* 1972), montenegrinische Physikerin und Wissenschaftsministerin der Regierung Marković
 Sreten Damjanović (* 1946), jugoslawischer Ringer